Strzelectwo na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009, odbywało się w dniach 27 czerwca - 3 lipca w Palasport Febo i Poligono San Uberto.

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009